Olaszország
Ronchi dei Legionari, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Gorizia megyében
Ronchi Valsugana, település Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Trento megyében